

Storia
 Monomotapa – regno medievale e moderno (440-1629) dell'Africa meridionale

Zoologia
 Monomotapa – genere di ragni della famiglia Salticidae